Bacuch – przełęcz w Tatrach
 Bacuch (torfowisko) – torfowisko na Kotlinie Nowotarskiej